Salat ver (Suaeda vera)
 Algunes espècies del gènere Suaeda
 Salat o barrella punxosa (Salsola kali)
 Algunes espècies del gènere Salsola